Tomasone – cognome italiano
 Dora Tomasone Marinari – traduttrice e docente italiana
 Vittorio Tomasone – generale italiano